Національний футбольний дивізіон Люксембургу 2010—2011 — 97-ий сезон чемпіонату Люксембургу з футболу. Титул вдев'яте здобув Ф91 Дюделанж.

Учасники

Турнірна таблиця 

 

Примітки: 
1. Клуб Діфферданж 03 взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2011—2012 як переможець Кубку Люксембургу 2010—2011

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 травня 2011

|}

Бомбардири

Посилання 
 Національний дивізіон Люксембургу на soccerway 

2010—2011
Люксембург
Люксембург
2010 у люксембурзькому спорті
2011 у люксембурзькому спорті